Cristian Buică () este un chitarist, muzician, interpret și compozitor român.

Biografie 

Cristian Buică s-a născut în  anul 1960 în Reșița într-o familie de oameni simpli.

Familia 

Copilăria și-a petrecut-o în Ocna de Fier unde Antim tatăl său muncea ca miner. Mama sa Elena era casnică. Bunicul său matern Gheorghe cânta la contrabas și la mandolină în formația de muzică populară a căminului cultural din Ocna de Fier constituind astfel singura legatură a familiei cu muzica.

Educație 

La școala generală a fost îndrumat de profesoara de limba română să înceapă să scrie primele sale poezii. Totodată atras de muzica folk care la aceea epocă era în fază imergentă, începe să se familiarizeze cu chitara la vârsta de 14 ani. Își continuă studiile la Liceul de Informatică din Timișoara(1975-1977) iar apoi la Liceul Mecanic nr. 5 Reșița(1977-1979).

Cariera artistică muzicală 

Prima apariție pe scenă este în cadrul unui concurs între liceele timișorene unde obține locul I (1976). Un an mai târziu, la Reșița se va înscrie în Cenaclul „Atheneum“ și-l va cunoaște pe folkistul Mircea Florian ce va avea o infuență benefică asupra destinului său muzical.
În 1981 a concurat la Festivalul Baladele Dunării din Galați. La individual erau vreo 40 de concurenți în două zile de concurs, iar în a treia zi era gala laureaților. Fiecare din cele trei seri s-a încheiat cu concert Cenaclul Flacăra. Din juriu făceau parte și câțiva membri ai Cenaclului, președintele juriului fiind Adrian Păunescu. În a treia zi, la prânz, au fost convocați toți concurenții la o întâlnire cu juriul în urma căreia să fie anunțați câștigătorii. În timpul deliberării, juriul a ținut să reasculte câțiva dintre concurenți, pentru a se edifica, iar primul dintre ei a fost Cristian Buică. Atunci Adrian Păunescu l-a rugat să repete unul din cântecele cântate în concurs – cântecul Romanță, scris împreună cu poetul reșițean Mihai T. Ioan. A cântat, Adrian Păunescu a zis ”excepțional!” și a fost anunțat că a obținut locul 2. Pe locul 1 s-a clasat Mircea Boian, care era deja membru al Cenaclului Flacăra. În gală a cântat din nou Romanță, iar poetul l-a pus s-o repete, pe scenă de două ori. Apoi s-a întâmplat un fapt care i-a schimbat destinul. La ieșirea din scenă îl aștepta Vasile Șeicaru, care i-a transmis că poetul Adrian Păunescu îl invită să cânte în Cenaclul Flacăra în acea ultimă seară de concert la Galați, iar apoi va deveni membru al Cenaclului.
În timpul concertului Cenaclului din Sala Polivalentă din Galați, poetul l-a invitat pe scenă să cânte cântecul Romanță. L-a cântat o dată, timid și emoționat peste poate, cu o chitara modestă pe care o împrumutase de la un prieten din Reșița. După ce a încheiat poetul a spus: ”Reluăm cântecul! Membrii Cenaclului, treceți la microfoane! Nae Enache, treci la clape! Și dați-i omului un scaun și o altă chitară!!”. Victor Socaciu i-a dat chitara lui și atunci a prins curaj și s-a adresat poetului: "Vă rog să mai stingeți din lumini, dacă se poate, că mor de emoții!!" ”Da, se poate”, a zis el. Stingeți toate luminile pe sală și lăsați doar două reflectoare roșii pe artist!”. După această interpretare el devine membru al Cenaclului Flacăra până la desființarea acestuia în 1985.
În anul 1986 Cristian Buică înființează la Reșița Cenaclul „Focuri Vii“ unde cântau Dinu Olărașu, Maria Gheorghiu, Vasile Mardare și alți câtiva folk-iști talentați. Cenaclul se va stinge odată cu revoluția din 1989.
Cristian Buică devine o prezență activă în viața artistică prin nenumărate concerte în țară.
În 1987 cântă timp de o lună și jumătate în deschiderea concertelor formației Iris. 
La Casa de Cultură din Reșița înființează „Clubul Artei Tinere“ a cărui activitate interferează sfera artei profesioniste. Astfel Cristian Buică participă la spectacole alături de mari artiști ai țării precum Radu Beligan, Leopoldina Bălănuță, Marin Moraru, Horațiu Mălăele, Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Anda Călugăreanu ș.a.m.d. 
Când Adrian Păunescu redeschide seria spectacolelor Cenaclului „Totuși Iubirea“ Cristian Buică reintră pe scena folk iar mai apoi cu Andrei Păunescu în cadrul spectacolelor Remember Cenaclul Flacăra. 
În anul 2000 realizează primul său album intitulat „Noapte de aur“, în 2014 albumul „Unii cântă, alții beau“ și în 2019 albumul „Îndrăznește“.
O parte din textele cântecelor sale aparțin poeților reșițeni Ion Chichere, Viorel Naidin, Pompiliu Preotesoiu, Dinu Olărașu.
În anul 2010 a inițiat cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin și al Primăriei Municipiului Reșița „Festivalul Reșița Mai Folk“.
Din anul 2014 concepe și realizează al emisiunii „Strada Folk“ difuzată pe Radio România Reșița (parte a SRR).

Premii și distincții 
Marele premiu pentru debut, Cenaclul Flacăra,1983
Cetățean de Onoare al Municipiului Reșița

Creații muzicale importante 
 „Destin - când vine toamna” pe versurile poetului Adrian Păunescu (1994)
 „Romanță de cântat în permisie” pe versurile poetului Mihai T. Ioan (1980)
 „Lancea lui Horea” pe versurile poetului Adrian Păunescu (1984)
 „Toamna ca un leac” pe versurile sale (2013)

Discografie

Albume de studio
 Noapte de aur  (2000) 
 Unii cântă, alții beau (2014)
 Îndrăznește (2019)

Albume pe internet
 Noapte de aur  (2000)
 Unii cântă, alții beau (2014)
 Îndrăznește (2019)

Video

Compilații
 Cenaclul Flacăra, volumul 2 
 Cenaclul Flacăra, volumul 4: Totuși iubirea (2007)
 Cenaclul Flacăra, volumul 5: Colindul gutuii din geam (2007)
 Cenaclul Flacăra, volumul 8: Ca un fum de țigară (2008)
 Cenaclul Flacăra, volumul 9: Suntem răi și aroganți (2008)
 Cenaclul Flacăra, volumul 10: Noaptea marii beții (2008)
 Cenaclul Flacăra, volumul 11: Mamă, vacii noastre nu-i e bine (2008)
 Cenaclul Flacăra, volumul 12: Front fără învingători (2008)

Note

Bibliografie 
 Premiile pe anul 1984, Rev. „Flacăra“/decembrie 1984 
 Jurma, Gheorghe: Clubul Artei Tinere, în Monografia Casei de Cultură a Sindicatelor din Reșița, Ed. TIM, Reșița 2006 
 Stănescu, Clara: Muzica în forma sufletului, „Gazeta de Sud“, Craiova/7 august 2008 
 Badea, Mihaela: Muzica folk revine la Reșița, „Argument“, ziar online de Caraș-Severin, Reșița/11 decembrie 2010 
 Nafiru, Victor: Regal de muzică folk marca Dinu Olărașu și Cristian Buică, Badea, Mihaela: Muzica folk revine la Reșița
 „Argument“, ziar online de Caraș-Severin, Reșița/20 martie 2011 
 Ciurel, Alina – Cătană, Sorina: Tăcuta lucrare, „Stirile tale“, Site online/18 aprilie 2011 
 Informații preluate din autoprezentarea cantautorului postată pe site-ul Librăriei „Semn de carte“ din Reșița și de la Cristian Buică/2011

Legături externe 
 
 
 
 Canal Youtube Cristian Buică

Interviuri

Nașteri în 1960
Nașteri pe 6 mai
Autori români
Compozitori români
Reșițeni
Cetățeni de onoare ai Reșiței
Instrumentiști români în viață
Muzicieni români în viață
Cântăreți români de folk
Cenaclul Flacăra